Steinhäusl  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Steinhäusl (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft in Niederösterreich
 Steinhäusl (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental in Tirol
 Steinhäusl (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortsteil von Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
Bauwerke:
 Knoten Steinhäusl, Autobahnknoten in Niederösterreich

Steinhäusl ist der Familienname folgender Personen:
 Helene Steinhäusl (* 1960), österreichische Diplomatin
 Otto Steinhäusl (1879–1940), österreichischer Polizeibeamter